UIK Fans är en supporterförening till Umeå IK. Supporterföreningen bildades under 2004.

Externa länkar
UIK Fans

 
Supporterklubbar i Sverige
Umeå IK
Supporterklubbar bildade 2004